Fulham (wijk), een wijk van Londen in district Hammersmith en Fulham
Fulham FC, een voetbalclub uit het district
Hammersmith en Fulham, een borough van Londen